Denne liste over fredede fortidsminder i Køge Kommune viser alle fredede fortidsminder i Køge Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Køge Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Køge Kommune
Køge Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments